Дом литераторов:

 Дом литераторов — здание на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, также известное как Дом Лопатина.
 Дом литераторов (организация)

См. также 
 Центральный дом литераторов — первый московский писательский клуб.
Дом литератора (Минск)
 Центральный Дом литераторов имени А. А. Фадеева
 Дом литератора (Баку)